La princesse Marguerite d'Angleterre (1346-1361), fille d'Édouard III d'Angleterre, née au Château de Windsor ;
 Margaret du Royaume-Uni (1930-2002), fille du roi George VI et sœur d'Élisabeth II, princesse de la Maison de Windsor.